Az Allsvenskan 1940-41-es szezonja volt a bajnokság tizenhetedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Helsingborgs IF lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag